Matorin ist der Familienname folgender Personen:

 Michail Wladimirowitsch Matorin (1901–1976), sowjetischer Grafiker
 Vladimir Matorin (* 1948), russischer Opernsänger (Bass)